Колодкино — обезлюдевшая деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

Деревня расположена на севере Ярославской области, в двух километрах от деревни Елехово. Рядом с деревней протекает река Каргач. За деревней располагается урочище Боченка.

По состоянию на 2020 год насчитывается пять домов. Постоянного населения нет.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Маткома.

Население

Историческая численность населения 
По состоянию на 1859 год в деревне было 21 домов и проживало 152 человека.

Инфраструктура 
Почтовое отделение №152854, расположенное в селе Гаютино, на октябрь 2022 года обслуживает в деревне 7 домов.

Транспорт 
Колодкино расположено в девяти километрах к северу от деревни Гаютино, расположенной на асфальтированной дороге  Р-104 «Сергиев-Посад — Череповец». От Гаютино до Зинкино идёт грунтовая дорога, от Зинкино до Елехово — асфальтированная, от Елехово до Колодкино — полевая.

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района